Westerholt (Nedersaksen), een plaats in de Duitse deelstaat Nedersaksen
 Westerholt (Noordrijn-Westfalen), een plaats in de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen
 Van Westerholt, Nederlands adellijk geslacht
 Von Westerholt und Gysenberg, Duits adellijk geslacht
 De Westerholt Gysenberg, sinds 2014 Belgisch adellijk geslacht

Zie ook 

 Westerhout